Карава́евская улица — улица в историческом районе Рыбацкое Невского административного района Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Обуховской обороны за переулок Слепушкина. Фактически является продолжением проспекта Обуховской обороны на юго-восток. Параллельна Шлиссельбургскому проспекту и железнодорожной линии.

История 
Улица получила современное название 7 июля 1993 года по другой упразднённой улице исторического района Рыбацкое (современный Караваевский переулок). До этого, с конца 1930-х годов, носила название улица Третьей Пятилетки, перед этим, с конца XIX века, называлась 3-й линией.

Пересечения 
С запада на восток (по увеличению нумерации домов) Караваевскую улицу пересекают следующие улицы:
 проспект Обуховской Обороны — примыкание;
 улица Юннатов — примыкание (фактически отсутствует);
 улица Дмитрия Устинова — пересечение;
 Прибрежная улица — пересечение;
 Скачков переулок — примыкание;
 Караваевский переулок — примыкание;
 переулок Слепушкина — пересечение;
 улица Веры Фигнер — примыкание.

Общественный транспорт 
Ближайшая к Караваевской улице станция метро — «Рыбацкое» 3-й (Невско-Василеостровской) линии (около 250 м по Прибрежной улице).

По улице проходят следующие автобусные маршруты: 
 № 53 (станция метро «Купчино» — завод железобетонных изделий № 1);
 № 97 (завод железобетонных изделий № 1 — улица Коллонтай, 47);
 № 682 (станция метро «Рыбацкое» — Никольское, Ульяновское шоссе). 

Вдоль Прибрежной улицы Караваевскую улицу пересекает трамвайная линия, по которой проходят маршруты № 24 (станция метро «Рыбацкое» — Перекупной переулок) и № 27 (станция метро «Рыбацкое» — река Оккервиль).

Ближайшая железнодорожная станция — Рыбацкое (кратчайшее расстояние — около 250 м).

Общественно значимые объекты 

 детский сад № 125 — дом 2, корпус 2;
 школа № 557 — дом 6;
 детский сад № 130 — дом 10, корпус 3; 
 школа № 571 с углублённым изучением английского языка — дом 10, корпус 2;
 Казанское кладбище — дом 16;
 Церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Казанском кладбище — дом 16, литера А; 
 здание религиозного объединения «Невская обитель» (у пересечения с улицей Дмитрия Устинова) — дом 16, корпус 1;
 пункт технического обслуживания «Рыбацкое» (филиал Трамвайного парка № 7) (у пересечения с улицей Дмитрия Устинова) — улица Дмитрия Устинова, дом 11;
 45-й отдел полиции, участковый пункт полиции № 30 — дом 22, корпус 1;
 супермаркет «Перекрёсток» (у пересечения с Прибрежной улицей) — Прибрежная улица, дом 13;
 торговый комплекс «Диана» (у пересечения с Прибрежной улицей) — дом 24, корпус 1;
 торговый комплекс «Парад» (у пересечения с Прибрежной улицей) — Прибрежная улица, дом 20;
 детский сад № 70 — дом 25, корпус 2;
 детская поликлиника № 73 — дом 30;
 отделение почтовой связи № 177 Невского района — дом 31, корпус 3;
 общежитие «Рыбацкое» Университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича — дом 34;
 детский сад № 14 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей — дом 40, корпус 2;
 пожарная часть № 44 и учебный центр Федеральной противопожарной службы — дом 46 (фактически на улице Веры Фигнер).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Караваеская улица в Энциклопедии Санкт-Петербурга